Stuart River ist der Name folgender Flüsse:

 Stuart River (Nechako River), Fluss in British Columbia, Kanada
 Stuart River (Boyne River), Nebenfluss des Boyne River in Queensland, Australien.